Ucyol ou l'une de ses graphies peut désigner :

Toponymes

Étymologiquement, Üçyol en turc, signifie « quatre (üç) chemins (yol) ».
 Üçyol : une station de la ligne 1 du métro d'Izmir ;
 Üçyol : un village de la province de Çanakkale ;
 Üçyol : un village de la province de Düzce ;
 Üçyol : un village de la province de Mardin ;
 Üçyol : un village de la province de Tokat.

Homonymie de toponyme